Ranasinghe ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Ranasinghe (Anneliese Katz; 1925–2016), sri-lankische Schriftstellerin
 Dulanjalee Ranasinghe (* 1989), sri-lankische Hochspringerin
 Oshadi Ranasinghe (* 1986), sri-lankische Cricketspielerin
 Sachini Ranasinghe (* 1994), sri-lankische Schachspielerin
 Sumeda Ranasinghe (* 1991), sri-lankischer Speerwerfer
 Tony Ranasinghe (1937–2015), sri-lankischer Schauspieler